Kathy Jordan era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Billie Jean King.

Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–4 Sylvia Hanika.

Teste di serie

 n/a
  Tracy Austin (semifinali)
  Wendy Turnbull (campionessa)
  Sylvia Hanika (finale)

 Billie Jean King (semifinali) 
 Barbara Potter (quarti di finale) 
n/a
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Boston 1983